Андалуси́ или аль-Андалуси́ () — нисба, указывающая на происхождение из мусульманской Испании — аль-Андалуса.
 Ибн Хани аль-Андалуси (ум. 973) — арабский поэт.
 Ибн Хазм аль-Андалуси (994—1064) — теолог, полемист и факих, представитель захиритского мазхаба, поэт и историк.
 Кади Ийяд ибн Муса аль-Андалуси (1083—1149) — исламский богослов, языковед-грамматист, историк, один из Семерых святых Марракеша.
 Ибн Хафаджа аль-Андалуси (1058 или 1060 — 25 июня 1138 или 1139) — арабский поэт.
 Ибн Атия аль-Андалуси (1088—1146) — мусульманский учёный-муфассир родом из Гранады. Жил во времена правления династии Альморавидов.
 Ибн Араби аль-Андалуси (1165—1240) — исламский богослов, крупнейший представитель и теоретик суфизма.
  (X век) — мусульманский правовед-факих, предполагаемый автор «Нунии аль-Кахтани».
  (1029—1070) — арабский учёный и историк, верховный судья Толедо.
  (1212—1251) — знаменитый поэт из аль-Андалуса.
 Али ибн Хамдун аль-Андалуси — фатимидский вали Мсилы, современный Алжир.

См. также 
 Хат андалуси — стиль каллиграфического почерка.